El hackmeeting és una reunió d'afeccionats a internet i la informàtica. Les jornades consisteixen en xerrades, tallers, trasteig, i concerts, on la tecnopolítica, el programari lliure, la cultura lliure i la cibercultura són els temes clau. Als Països Catalans, els darrers celebrats foren a Menorca (2005), Mataró (2006), Ca la Fou (Vallbona d'Anoia) (2012) i Vilanova i la Geltrú (2015).

Vegeu també 
 furoner
 Hacklab

Enllaços externs 

 Hackmeeting de l'estat espanyol
 Hackmeeting de l'estat italià: 2005 2004

Desenvolupament de programari
Hacking